Соломон Исак Паси (род. , , Болгария) — болгарский математик, путешественник-полярник и политик. Занимал должность министра иностранных дел с июля 2001 по август 2005 в правительстве Симеона II. В 2004 также занимал должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По происхождению еврей-сефард. Родился в семье известного болгарского философа Исаака Паси. Получил степень доктора по математической логике и информатике в Софийском университете. Участвовал в правозащитном движении. В 1990 основал Атлантический клуб Болгарии — неправительственную организацию, лоббирующую вхождение Болгарии в НАТО, стал её первым председателем. Также основал Партию зелёных Болгарии.

Принимал участие в нескольких антарктических экспедициях на антарктическую станцию Святой Климент Охридский на острове Ливингстон (Южные Шетландские острова).

Награды 
 Орден Order of Leopold II (Grand Cross), Бельгия, 2004 г.
 Орден Del Mérito Civil (Gran Cruz), Испания, 2003 г.
 Орден Ordem do Infante Dom Henrique (Grã-Cruz), Португалия, 2002 г.
 Орден Stella della Solidarieta’ Italiana (I classe), Италия, 2006 г.
 Орден Isabel la Catolica (Gran Cruz), Испания, 2006 г.

Примечания 

Выпускники Софийского университета
Персоналии по алфавиту
Политики Болгарии
Министры иностранных дел Болгарии
Википедия:Биографии современников
Математики Болгарии
Председатели ОБСЕ
Почётные доктора Юго-западного университета «Неофит Рильский»